Торибио има више значења:

 Торибио (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Торибио (Хакала де Ледесма), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Торибио (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Торибио, Раул Тапија Валадез (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику